Флор де Какао има више значења:

 Флор де Какао (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор де Какао (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику